Hyde Park steht für:
 Hyde Park, Park in London
 Hyde Park (Sydney), Park in Sydney
 Hyde Park (Boston), Stadtteil von Boston
 Hyde Park (Chicago), Stadtteil von Chicago
 Hyde Park (Osnabrück), Musikclub in Osnabrück
 Hyde Park Motor Stores, britischer Automobilhersteller

Hyde Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hyde Park (New York)
 Hyde Park (Utah), Ort in Cache County, Utah
 Hyde Park (Vermont)

Siehe auch:
 Hyde Park Historic District